Ла Куартиља има више значења:

 Ла Куартиља (Санта Марија дел Оро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Куартиља (Котиха), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Куартиља (Халпа), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Куартиља (Ночистлан де Мехија), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику